Дёгтевское сельское поселение — муниципальное образование в Миллеровском районе Ростовской области. Административный центр поселения — слобода Дёгтево. Население 3201 человек (на 1 января 2011 года).

История 
Дегтёвское сельское поселение было образовано путём слияния территорий Марьевского и Дегтёвского сельских советов. Статус и границы данного муниципального образования были определены Областным законом от 22 октября 2004 года.

География 
Дегтёвское сельское поселение располагается в северной части территории Миллеровского района Ростовской области. Общая площадь территории сельского поселения составляет 294 кв. км. На севере граничит с Чертовским районом, на востоке ― с Кашарским районом, на юге ― с Ольхово-Рогским сельским поселением, на западе ― с Колодезянским сельским поселением.

Территория Дегтевского сельского поселения относится к 1-й агроклиматической зоне. Характеризуется континентальным климатом, увлажнение недостаточное. Среднегодовая температура составляет +7.1 градуса.

Основным видом почвы является южный чернозём. Рельеф территории холмистый. Имеется сеть ручьёв, некоторые из которых впадают в реку Калитва, а также ряд прудов, образованных для поения скота.

Административное устройство 
В состав Дёгтевского сельского поселения входят:
 слобода Дёгтево;
 хутор Белогоровка;
 хутор Грай-Воронец;
 хутор Еритовка;
 хутор Закосьнов;
 хутор Ключковка;
 хутор Лиман;
 хутор Малахов;
 хутор Хмызов.

Население

Экономика 
Основной отраслью экономики, в которую вовлечено население муниципального образования, является сельское хозяйство. Наиболее развито производство по выращиванию зерновых культур и подсолнечника. Помимо этого здесь также разводят крупный рогатый скот (преимущественно молочного направления). В хуторе Грай-Воронец действует завод по производству кирпичей.

Транспорт 
По территории Дёгтевского сельского поселения пролегает автомагистраль М-4 «Дон». Также здесь имеется развитая сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием, которые связывают все населённые пункты муниципального образования.

См. также 
 Административно-территориальное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Примечания

Ссылки 
 Страница Дёгтевского сельского поселения на сайте Миллеровского района
 Ревин И. А. Из истории поселений Миллеровского района: Дёгтевское сельское поселение // Донской временник: краеведческий альманах / Донская государственная публичная библиотека. Ростов-на-Дону, 1993—2015.

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Миллеровского района